Zapatoca kan syfta på:

Colombia 

 Zapatoca (kommun), Santander, 
 Zapatoca (ort), Santander,